Лафаєтт — округ у штаті Арканзас (США)
 Лафаєтт — округ у штаті Вісконсин (США)
 Лафаєтт — округ у штаті Міссісіпі (США)
 Лафаєтт — округ у штаті Міссурі (США)
 Лафаєтт — округ у штаті Флорида (США)

Див. також 
 Фаєтт (округ)